Gordon Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Gordon Lake (Alberta)
 Gordon Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Gordon Lake (Thompson-Nicola, British Columbia)
 Gordon Lake (Division No. 5, Manitoba)
 Gordon Lake (Division No. 19, Manitoba)
 Gordon Lake (Division No. 23, Manitoba)
 Gordon Lake (Nordwest-Territorien)
 Gordon Lake (Nova Scotia)
 Gordon Lake (Algoma District, Ontario)
 Gordon Lake (Greater Sudbury, Ontario)
 Gordon Lake (Kenora District, Ontario)
 Gordon Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Gordon Lake (Division No. 9, Saskatchewan)
 Gordon Lake (Artland, Division No. 13, Saskatchewan)
 Gordon Lake (Unity, Division No. 13, Saskatchewan)
 Gordon Lake (Division No. 16, Saskatchewan)
 Gordon Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Gordon Lake (Arkansas)
 Gordon Lake (Colorado)
 Gordon Lake (Richmond County, Georgia)
 Gordon Lake (Walker County, Georgia)
 Gordon Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Gordon Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Gordon Lake (Calhoun County, Michigan)
 Gordon Lake (Manistee County, Michigan)
 Gordon Lake (Minnesota)
 Gordon Lake (North Dakota)
 Gordon Lake (Harris County, Texas)
 Gordon Lake (Lamar County, Texas)
 Gordon Lake (Liberty County, Texas)
 Gordon Lake (Wichita County, Texas)
 Gordon Lake (Washington)
 Gordon Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Gordon Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Gordon